Змагання зі сноубордингу серед чоловіків у слоупстайлі на зимових Олімпійських іграх 2018 проходили 10-11 лютого.

Результати

Кваліфікація 
 
 К — кваліфікувався
 НС — не стартував

Група 1

Група 2

Фінал

Джерела